Noema (griech. νόημα, noêma, das Gedachte, Erkenntnis- oder Denkinhalt, von nous) bezeichnet:
 in der philosophischen Strömung Phänomenologie den Denkinhalt, siehe Noema (Phänomenologie).
 in der Musik eine musikalisch-rhetorische Figur, siehe Noema (Musik).
 in der bildenden Kunst das Noema Art Journal (Wien), meist kurz als „Noema“ bezeichnet.

NOEMA steht als Abkürzung für
 Northern Extended Millimeter Array, Teleskop in den französischen Alpen